Acauã, gemeente in Brazilië
Acaua (geslacht), geslacht van boktorren